Benoît Begué (1982) – ex pallavolista francese
 Julien Bègue (1993) – calciatore francese
 Valérie Bègue (1985) – modella francese